Сен-Дени́ ( ) — город, административный центр французского заморского департамента Реюньон, самый крупный населённый пункт заморских территорий Франции. В 2005 году в Сен-Дени проживало 133,7 тыс. человек; численность населения на 2010 год — 137 165 чел. Расположен на острове Реюньон в Индийском океане.

История 
Сен-Дени был основан Этьеном Реньо в 1669 году на севере острова, а в 1738 году стал столицей колонии Реюньон.

Транспорт 
Сен-Дени обслуживается аэропортом им. Ролана Гарроса (фр. Aéroport de la Réunion Roland Garros), который расположен в 8 км к востоку от города. Здесь находится штаб-квартира авиакомпании Air Austral. Выполняются рейсы в Париж (Орли), Антананариву, Бордо, Лион, Бангкок, Морони, Нант, Сидней, Йоханнесбург и некоторые другие города.

Климат 
Климат характеризуется как тропический влажный, с весьма небольшими изменениями температур в течение года. Среднегодовая температура составляет 24°С, годовой уровень осадков – 1382 мм. Наиболее дождливый месяц – февраль (249 мм осадков), наименее дождливый – октябрь (38 мм). Самая высокая зарегистрированная температура: 34°, самая низкая: 11°.

Население

Города-побратимы 
  Мец, Франция 1986
  Ницца, Франция 1961
  Танжер, Марокко
  Тайюань (Китай) 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт турбюро Сен-Дени

Сен-Дени (Реюньон)